V7 ou V07 peut faire référence à :

Médecine 
 Classe ATC V07, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Politique 
 Alliance politique V7 du Suriname.

Transports 
Automobile 
 Brilliance V7, un modèle du constructeur chinois Brilliance.

Aviation
  (anciennement) ;
  ;
 .

Moto
 Moto Guzzi V7, un modèle de moto du constructeur italien Moto Guzzi.

Toponymie 
 Bomboré-V7, un village burkinabé ;
 Kaïbo-Sud V7, un village burkinabé ;
 Mankarga-V7, un village burkinabé ;
 Rapadama-V7, un village burkinabé.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres